Acey Deucey steht für:

 Red Dog (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 eine Backgammon-Variante, siehe Backgammon #Weitere Spiele auf dem Backgammonbrett